Теодор Ауфрехт (; 1822—1907) — немецкий лингвист и педагог.

Биография 
Теодор Ауфрехт родился 7 января 1822 года в городе Леснице (в настоящее время входит в Опольское воеводство, Стшелецкий повят, Польша).

Начальное образование получил в Верхней Силезии, где посещал гимназию. С 1843 года переехал в столицу Германии город Берлин, где всецело посвятил себя изучению сравнительного языкознания и санскрита.

В 1850 Теодор Ауфрехт стал приват-доцентом Университета имени Гумбольдтов, а в 1852 году отправился в Англию с целью ознакомиться с имеющимися там санскритскими памятниками. В Оксфорде ему было поручено составить каталог отделу санскрита в местной библиотеке; по окончании этой работы, он в 1862 году был приглашен в Эдинбургский университет на вновь открытую кафедру сравнительного языкознания и санскрита.

В 1875 году он занял ту же кафедру в Боннском университете. Путешествуя по Дании, Норвегии и Швеции, он близко ознакомился с языками скандинавского севера.

Вместе с Ф. Ф. А. Куном он основал: «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung», где было помещено много весьма ценных его статей. Помимо этого, она размещал свои сочинения в «Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft» и в «Philological Journal».

Теодор Ауфрехт скончался 3 апреля 1907 года в городе Бонне.

Библиография 

 «De accentu compositorum Sanscriticorum» (Бонн, 1847);
 «Die umbrischen Sprachdenkmäler» (изд. в сотрудничестве с Кирхгоффом, 2 ч., Бонн, 1850—51);
 «Ujjvaladatta’s commentary on the Uṇâdisûtras» (Бонн, 1859);
 «Catalogus codicum manuscriptorum sanscriticorum postvedicorum quotquot in bibliotheca Bodiejana asservantur» (2 т., Оксфорд, 1859—64) ;
 «Halâyudha’s Abhidhânaratnamâlâ» (Лондон, 1861);
 «Die Hymnen des Ṛigveda» (2 т., Берлин, 1861—63; 2 изд. с прибавлениями, Бонн, 1877 — первое полное издание Ригведы латинским шрифтом);
 «A catalogue of Sanscrit manuscripts in the library of Trinity College, Cambridge» (Кэмбридж, 1869);
 «Ueber die Paddhati von Çârn̄gadhara» (Лейпциг, 1872);
 «Blüten aus Hindostan» (Бонн, 1873);
 «The ancient languages of Italy» (Оксфорд, 1875);
 «Das Aitareya-Brâhmaṇa» (Бонн, 1879).

Примечания 

Преподаватели Боннского университета
Лингвисты по алфавиту
Лингвисты XIX века
Лингвисты Германии
Педагоги по алфавиту
Педагоги XIX века
Члены Прусской академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Почётные доктора Эдинбургского университета
Почётные доктора Кембриджского университета
Преподаватели Эдинбургского университета